Música:
 Crush (àlbum d'OMD), àlbum d'Orchestral Manoeuvres in the Dark (1985)
 Crush (àlbum de Bon Jovi), àlbum de Jon Bon Jovi (2000)

 Miscel·lània:
 Crush (beguda), beguda carbonatada
 Crush, títol original de la pel·lícula Mentre hi hagi homes (2001)